Verdrag van Corbeil (1258)
Verdrag van Corbeil  (1326)